Александр Мусин-Пушкин: Мусин-Пушкин, Александр Александрович (1856—1907) — вологодский и минский губернатор.
 Мусин-Пушкин, Александр Алексеевич (1788—1813) — сын собирателя древностей, Алексея Ивановича Мусина-Пушкина; убит в битве под Люнебургом.
 Мусин-Пушкин, Александр Алексеевич (1855—1918) — гофмейстер; попечитель Одесского и Петербургского учебных округов.
 Мусин-Пушкин, Александр Иванович (1827—1903) — генерал, командующий войсками Одесского военного округа.

Примечания